Азорес или Азор () — многозначный термин.

 Азорес (азор) — сорт шерстяной ткани с длинным ворсом типа бобрового драпа, выпускался на богемских суконных фабриках.
 Азорес (Азоры; от ) — архипелаг в Атлантическом океане, занимаемый одноименным автономным регионом Португалии.

См. также 
 Азор

Примечания